

Населені пункти та їхні частини

 Камйонка-Мала — село в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Камйонка-Мала — село в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Камйонка-Мала — частина села Квачала в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства

Примітки